L’edizione 1972-73 della A PFG vide la vittoria finale del CSKA Septemvriysko zname Sofia, che conquista il suo diciassettesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Petar Zhekov del CSKA Septemvriysko zname Sofia con 29 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa nazionale

Verdetti 
 CSKA Septemvriysko zname Sofia Campione di Bulgaria 1972-73.
 Dunav Ruse, Chernomorets Burgas, Nikolay Laskov Yambol e Panayot Volov Šumen retrocesse in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1973-1974: CSKA Septemvriysko zname Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1973-1974: PFC Lokomotiv Plovdiv e PFC Slavia Sofia qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Campionato bulgaro di calcio